Jean-Marie Poirier peut désigner :

 Jean-Marie Poirier (1929-2007), homme politique français ;
 Jean-Marie Poirier (1950-), luthiste français.